Hohenau ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Hohenau (Paraguay), Stadt und Distrikt im Departamento Itapúa in Paraguay
Gemeinden:
 Hohenau (Niederbayern), Gemeinde im Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Hohenau an der March, Gemeinde im nordöstlichen Weinviertel, Niederösterreich
Ortsteile in Deutschland:
 Hohenau (Waldenburg), Weiler der Stadt Waldenburg, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Hohenau (Fürstenzell), Ortsteil des Marktes Fürstenzell, Landkreis Passau, Bayern
 Hohenau (Oberdachstetten), Ortsteil der Gemeinde Oberdachstetten, Landkreis Ansbach, Bayern
 Hohenau (Langballig), Ortsteil der Gemeinde Langballig, Kreis Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein
Ortsteile in Österreich
 Hohenau (Gemeinde Dobersberg), Katastralgemeinde von Dobersberg, Bezirk Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich
 Hohenau (Gemeinde Sankt Koloman), Ort bei Sankt Koloman, Bezirk Hallein, Land Salzburg
 Hohenau an der Raab (Gemeinde Passail), Ortschaft und Katastralgemeinde von Passail, Bezirk Weiz, Steiermark
 Hohenau am Wechsel, Ortschaft und Katastralgemeinde Hohenau von Dechantskirchen, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark

Burgen:
 Burg Hohenau, abgegangene Burg bei Oberdachstetten-Hohenau, Landkreis Ansbach, Bayern

historisch:
 Górka, Ortschaft in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen (ehemals Hohenau, Landkreis Treuburg, Ostpreußen)
 Suszkowice, Ortschaft bei Otmuchów in der Woiwodschaft Oppeln, Polen (ehemals Hohenau O.S., Landkreis Grottkau, Oberschlesien)
 Tamkowo, Ortschaft bei Stare Juchy in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen (ehemals Hohenau, Landkreis Lyck, Ostpreußen)
 Warzęgowo, Ortschaft bei Wołów in der Woiwodschaft Niederschlesien, Polen (ehemals Hohenau, Landkreis Wohlau, Niederschlesien)
 Żerdziny (Pietrowice Wielkie), Ortschaft bei Pietrowice Wielkie in der Woiwodschaft Schlesien (ehemals Hohenau, Landkreis Ratibor, Oberschlesien)
 Mieleszyn, Gemeinde in der Woiwodschaft Großpolen

Hohenau ist der Name folgender Berge:
 Hohenau (Wienerwald) (), Berg südlich von Maria Gugging im Wienerwald, Niederösterreich

Hohenau ist ein Familienname:

 Hohenau (Adelsgeschlecht), sachsen-meiningensche Adelsfamilie

Hohenau ist der Familienname folgender Personen:

Rosalie Gräfin von Hohenau, geborene von Rauch (1820–1879), morganatische Ehefrau des Prinzen Albrecht von Preußen
Friedrich von Hohenau (1857–1914), preußischer Major a. D.
Wilhelm von Hohenau (1854–1930), preußischer Generalleutnant
Wilhelm von Hohenau (Reiter), deutscher Major a. D., Gewinner der Bronzemedaille im Mannschafts-Springreiten bei den Olympischen Spielen 1912 in London

Siehe auch:
Hohenhau